Paris-Camembert 2021 var den 82. udgave af det franske cykelløb Paris-Camembert. Det 210 km lange linjeløb skulle efter planen være kørt den 13. april 2021 med start i Pont-Audemer og mål i Camembert i departementet Orne. Det blev flyttet til den 15. juni. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Resultat

Hold og ryttere

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021